Jméno a příjmení Martin Dostál má více nositelů:

 Martin Dostál (* 1989) – český fotbalový obránce
 Martin Dostál (režisér) (* 1962) – český režisér, historik umění
 Martin Dostál (právník) (* 1968) –  český právník